Wolves in Sheeps Clothing é o primeiro EP da banda de Metalcore Sinai Beach, lançado no ano de 2006 pela gravadora Strike First Records.

Faixas 
 "...Of a Man"
 "Wolves in Sheeps Clothing"
 "The Religious Burden of Imperfection"
 "On/Off Switch"

Álbuns de Sinai Beach
EP de 2006